Алессандро Генрих Рюттен (родился 2 августа 1996 года), более известный как Сандро, — немецкий певец. Должен был представлять Кипр на конкурсе песни «Евровидение-2020».

Карьера 
Сандро родился в Хайнсберге. Он вырос в Германии, где начал свою музыкальную карьеру.

В 2019 году Сандро представлял США на конкурсе «Новая волна» и занял 5 место. 29 ноября 2019 года кипрская телекомпания CyBC сообщила, что Сандро представит Кипр на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме, Нидерланды.

Примечания

Ссылки 

Участники «Евровидения-2020»
Представители Кипра на «Евровидении»
Певцы и певицы Германии
Поп-музыканты Греции
Википедия:Биографии современников